XXII Чемпионат СССР по международным шашкам среди мужчин прошёл в Одессе по круговой  системе. В нём приняли участие 18 спортсменов. За победу давалось 1 очко, за ничью ½ очка и 0 за поражение. 

Чемпионом страны стал Вячеслав Щёголев. Второе место у Ростислава Лещинского, на третьем месте Макс Шавель.

Итоговое положение

Ссылки 
 Статистика чемпионата на сайте KNDB

Мужчины 1976
Спортивные соревнования в Одессе
1976 год в шашках